

Населені пункти та їхні частини

 Іґнацево — село в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Іґнацево — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Іґнацево — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Іґнацево — село в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Іґнацево — частина міста Костшин у Познанському повіті Великопольського воєводства
 Іґнацево — частина села Сьмельник у гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Іґнацево — частина села Ощивільк у гміні Битонь Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Іґнацево — частина села Войцехово в гміні Ходув Кольського повіту Великопольського воєводства
 Іґнацево — осада в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства

Примітки